
Termin -{MRP}- ima više značenja.

 -{MRP}-, ili -{GPR177}-, je ljudski gen koji kodira receptor za -{Wnt}- proteine.
 -{MRP}- je protein multi-lek otpornosti ().